Мартыненко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Мартыненко, Анатолий Алексеевич (1925—1995) — Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена Славы.
 Мартыненко, Андрей Анатольевич (род. 1978) — украинский футболист.
 Мартыненко, Василий Владимирович (род. 1957) — советский и украинский футболист.
 
 Мартыненко, Владислав Тимофеевич (1940—2015) — российский учёный в области систем вооружения флота.
 Мартыненко, Гоча Георгиевич (род. 1960) — глава администрации парламента Грузии (2004—2008).
 Мартыненко, Григорий Яковлевич (1936—2019) — российский филолог и певец.
 Мартыненко, Евгений Олегович (род. 1993) — украинский футболист.
 Мартыненко, Иаков Ильич (1878—1937) — иерей, священномученик.
 
 Мартыненко, Игорь Николаевич (род. 1970) — советский и украинский гребец.
 
 
 
 Мартыненко, Пётр Фёдорович (1936—2013) — украинский юрист-компаративист.
 Назарова (Мартыненко), Татьяна Ивановна (род. 1960) — российский поэт-песенник.
 Мартыненко, Юрий Григорьевич (1945—2012) — российский механик.